

Patronyme 

 Théodore de Bèze (1519-1605), théologien protestant.

Hydronyme 
 La Bèze est une rivière française, qui coule dans le département de la Côte-d'Or, sous-affluent du Rhône par la Saône.

Toponyme 

 Bèze commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne, traversée par la rivière du même nom.
 Abbaye Saint-Pierre de Bèze

Autres toponymes 
 Noiron-sur-Bèze est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté, traversée par la rivière du même nom.
 Mirebeau-sur-Bèze est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté, traversée par la rivière du même nom.